est le premier album du groupe de ska punk The Planet Smashers, sorti en 1995.

Morceaux 
 Mission Aborted - 2:38
 So Happy - 3:25
 Pierce Me - 3:31
 Pee in the Elevator - 4:11
 Janice - 2:04
 2 Souvlaki Pita, 1 Fry - 2:37
 Coolest Guy in the Whole World - 3:09
 Meal of Meat - 3:51
 Shithead - 0:40
 Frozen - 2:57
 My Love (Vampire) - 3:24
 The Manta Ray Dance - 3:34
 Skah of Iran - 1:39
 Gotta Get Away - 5:59
 La Cachée - 3:53

Liens externes 
 

Premier album musical sorti en 1995